Poblenou – quartiere di Barcellona, nel distretto di Sant Martí
 Poblenou – stazione della metropolitana di Barcellona